Bulldozer, macchina impiegata nei cantieri e nelle costruzioni
 Bulldozer, gruppo musicale thrash metal e speed metal italiano
 Bulldozer, film di Randall Kleiser
 Bulldozer, programma televisivo dei fratelli Guzzanti e di Serena Dandini di Rai 2 del 2003
 Bulldozer, microarchitettura di AMD, introdotta sul mercato nel mese di ottobre del 2011
 Bulldozer, lottatore di wrestling
 Bulldozer, personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Lo chiamavano Bulldozer, film di Michele Lupo